Courmont (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Courmont (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia